|-
| 167901 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167902 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167903 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167904 - ||  || 8 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167905 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167906 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167907 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167908 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167909 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167910 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167911 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167912 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167913 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167914 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167915 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167916 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167917 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167918 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167919 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167920 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167921 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167922 - ||  || 8 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167923 - ||  || 9 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167924 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167925 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167926 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167927 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167928 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167929 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167930 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167931 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167932 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167933 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167934 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167935 - ||  || 8 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167936 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167937 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167938 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167939 - ||  || 9 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167940 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167941 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167942 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167943 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167944 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167945 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167946 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167947 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167948 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167949 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167950 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167951 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167952 - ||  || 10 martie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 167953 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167954 - ||  || 14 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167955 - ||  || 11 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167956 - ||  || 11 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167957 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167958 - ||  || 12 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167959 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167960 Rudzikas ||  || 13 martie 2005 ||  || 
|-
| 167961 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167962 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167963 - ||  || 14 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167964 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167965 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167966 - ||  || 9 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167967 - ||  || 9 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167968 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167969 - ||  || 13 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167970 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167971 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || 
|-
| 167972 - ||  || 16 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167973 - ||  || 18 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167974 - ||  || 17 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167975 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167976 - ||  || 1 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 167977 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167978 - ||  || 4 aprilie 2005 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 167979 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167980 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167981 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167982 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167983 - ||  || 4 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 167984 - ||  || 2 aprilie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 167985 - ||  || 5 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167986 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167987 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 167988 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167989 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 167990 - ||  || 5 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167991 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167992 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167993 - ||  || 9 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167994 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 167995 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167996 - ||  || 12 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 167997 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 167998 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167999 - ||  || 7 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 168000 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-